Ча́кра:

 Чакра — понятие в индуизме, центр силы и сознания, расположенный в «тонком» теле человека.
 Чакра — индийское метательное оружие.
 Чакра — вариант шахмат.
 Сударшана-чакра — огненный диск, оружие и атрибут индуистского бога Вишну.
 Дхармачакра — символ учения Будды в буддизме, так называемое «Колесо Закона».
 Чакра Фролова — разворот в плоскости тангажа на 360° с чрезвычайно малым радиусом.

См. также 
 Чакры (книга)
 Чакрам
 Шакра